«Gold» — дебютный сингл американской певицы Kiiara. Выпущенный 26 октября 2015 года на лейбле Atlantic Records. Песня достигла 52-ой позиции в чарте Billboard Hot 100. Ремикс сингла был записан с участием певца Лил Уэйна 18 ноября 2016.

Информация о песне 
На сайте musicnotes.com сказано что музыка имеет умеренный ритм мелодий 84-88 ударов в минуту.

Общие сведения 
Сайт Renovned of Sound описывал песню так: «это смесь музыкальных жанров  электропопа и трэпа». Карл Уильотт из Idolator высказал своё мнение о том что певица Kiiara немного схожа с певицами Элли Голдинг и Лорд. Также он сказал следующее что ей повезло с продюсером Феликсом Шоу, который в свою очередь смог сделать песню ритмичной и танцевальной.

Журнал Billboard вставил песню «Gold» в чарт под номером 69 из 100, назвав её одной из лучших поп-композиций 2016 года.

В массовой культуре 
Песню можно было услышать по телесериалах и фильмах «Власть в ночном городе», «Куантико», «», «Ривердейл» и «В розыске». Она также присутствует в фильме «Snatched». Песня является саундтреком в спортивной игре .

Места в чарте

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 

Синглы 2015 года